Szczyt koreański (2000)
 Szczyt koreański (2007)
 Szczyt koreański (kwiecień 2018)